Kupferoxid ist der Name zweier chemischer Verbindungen von Kupfer und Sauerstoff:

 Kupfer(I)-oxid, Cu2O 
 Kupfer(II)-oxid, CuO